SRF, Srf och srf kan syfta på:

 Schweizer Radio und Fernsehn, schweiziskt statligt mediabolag
 Skärgårdarnas Riksförbund
 Svenska Rasfjäderfäförbundet
 Svenska Resebyråföreningen
 Sveriges Radio Förvaltnings AB
 Srf konsulternas förbund
 Sweden Rock Festival
 Synskadades riksförbund
 Syrianska Arameiska Riksförbundet i Sverige (ibland bara Syrianska riksförbundet)

Akronymer